Зухії (Suchia) — група крокодилоподібних плазунів-архозаврів, що виникла у тріасі та дожила до нашого часу у вигляду єдиного сучасного ряду Крокодили (Crocodilia). Згідно з Несбіттом (Nesbitt, 2011) група включає загального предка Aetosaurus ferratus, Rauisuchus tiradentes, Prestosuchus chiniquensis, Gracilisuchus stipanicicorum та Crocodylus niloticus та всіх його нащадків. За іншим визначення до групи відносять псевдозухій за винятком Ornithosuchidae.

Таксономія

Класифікація 
Згідно з Butler et al. (2011) зухії включають Gracilisuchus, Turfanosuchus, Revueltosaurus, Aetosauria, Ticinosuchus та паракрокодиломорфів.

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Krebs (1974):

Філогенетична кладограма згідно з працею Nesbitt (2011):

Примітки 

Архозаври
Систематика плазунів